Го́голь:

 Гоголи () — род уток.
 Обыкновенный гоголь () — утка рода гоголей.

Фамилия 
 Гоголь, Анна Григорьевна (1901—1963) — советская государственная деятельница.
 Гоголь, Евгений Сергеевич (род. 1986) — российский футболист, защитник.
 Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель.
 Гоголь, Остап (начало XVII века — 1679) — гетман Правобережной Украины.
 Гоголь, Шмуэль (1924—1993) — израильский музыкант.

Двойная фамилия
 Гоголи-Яновские — казацкий дворянский род.
 Гоголь-Яновский, Афанасий Демьянович (1738—1805) — российский государственный служащий, секунд-майор; дед Николая Гоголя.
 Гоголь-Яновский, Василий Афанасьевич (1777—1825) — российский государственный служащий, поэт, драматург; отец Николая Гоголя.
 Гоголь-Яновская, Мария Ивановна (1791—1868) — супруга Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, мать Николая Гоголя.

Топоним 
 Гоголь (деревня) — деревня в Орловской области России.
 Гоголь (приток Семенека) — река в Тульской и Орловской областях.

Названы в честь Н. В. Гоголя 
 (2361) Гоголь — астероид главного пояса.
 Гоголь — кратер на Меркурии.
 «Н. В. Гоголь» — старейший в России действующий колёсный пароход.
 «Гоголь-центр» — театральный центр в Москве.
 Gogol Bordello — американская рок-группа.

Фильмы 
 «Н. В. Гоголь» — документальный фильм Тимофея Левчука (СССР, 1951).
 «Гоголь. Ближайший» — мистическая драма Натальи Бондарчук о жизни Николая Гоголя (Россия, 2009).
 «Гоголь» — цикл фильмов режиссёра Егора Баранова (Россия, 2017—2018).
 «Гоголь 2» — замороженный художественный фильм 2020 года.

См. также 
 Гоголь-моголь — сладкое блюдо из взбитых яиц.
 «Гоголь-моголь» — рассказ А. И. Куприна (1915).
 Гоголев